

Маунт-Юніон — місто, штат Айова
 Маунт-Юніон — місто, штат Пенсільванія